HF har flere betydninger:
 Højfrekvens:
 Højfrekvens (radiofrekvens) - radiofrekvenser; 3 kHz til 300 GHz.
 Højfrekvens (3 MHz - 30 MHz) - kortbølger.
 Højere forberedelseseksamen – et studieforberedende ungdomsuddannelse
 Haveforening – sammenslutning af haveejere
 Holdfællesskab
 Hydrogenfluorid – kemisk forbindelse. En vandig opløsning af hydrogenflourid benævnes flussyre.
 Hf-forkobling også kaldet Gasudladningsrør forkobling.

Se også 
 HF-effektforstærker